Киямаддинли () — село в Киямаддинлинском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от рода Киямаддинли, занимавшегося скотоводством.

История 
Село Киамадинлу Сафар-Али-бека в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Киамидлинскому сельскому обществу Шушинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агдам Агдамского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Сарыджалинский сельсовет в Агджабединском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 года село Киямаддинли входило в Сарыджалинский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР, но в 1970-х село передано в Гелебединский сельсовет.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Гелебединского административно-территориального округа был учрежден Киямаддинлинский муниципалитет Агджабединского района.

8 февраля 2000 года из Гелебединского административно-территориального округа выделен новый, Киямаддинлинский.

30 января 2021 года в 4 км южнее села был развёрнут совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в зоне Нагорного Карабаха.

География 
Киямаддинли расположен на берегу Верхне-Карабахского канала.

Село находится в 21 км от райцентра Агджабеди и в 299 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 50 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе жили проживало 907 человек, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается хлопководством, животноводством и выращиванием зерна.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,5 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время близ села располагалась овце-товарная ферма.

В селе расположены средняя школа, библиотека, врачебный пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района